Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.

Insgesamt wurden in 222 Wettbewerben Medaillen vergeben.

Medaillenspiegel 

Zurück zu den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2014

Medaillenspiegel
Jugend-Sommerspiele 2014